Натуральне число 978
 978 рік до нашої ери
 978 рік нашої ери